

Toponyme 
 Iracoubo est une commune française, située dans le département de la Guyane.

Hydronyme 
 L'Iracoubo est un fleuve de la Guyane.